Буддизм в Норвегии существует с начала 1970-х годов, после иммиграции из стран с буддийским населением, в основном из Вьетнама. Буддийская федерация (Buddhistforbundet) в Норвегии была создана в качестве религиозного общества в 1979 году, и состояла из двух буддийских групп (Rinzai Zen SenterиKarma Tashi Ling buddhistsenter). Сегодня в Норвегии зарегистрировано 20 тысяч буддистов (более 0,4% от общей численности населения). Около 1000 из них, или 5%, являются норвежцами.

Население

По губерниям

По регионам

Ссылки 
 Буддизм в Норвегии 
 BUDDHISTFORBUNDET
 Буддизм Сегодня - Буддизм в Норвегии, by Haavard Lorentzen

Примечания